Werd steht für folgende geographischen Objekte:

in Deutschland:
 die Insel Werd (oder Wehrd) in der Radolfzeller Aach in Singen (Hohentwiel), deren nördlicher Teil Musikinsel heißt
 Werd, historischer Name der Stadt Donauwörth

in der Schweiz:
 Werd AG, Ort im Kanton Aargau
 Werd (Bodensee), Insel im Untersee
 Werd (Stadt Zürich), Quartier im Kreis 4 von Zürich
 Werdinsel, Flussinsel in der Limmat
 Werd-Hochhaus, im Quartier in Zürich, siehe Hochhäuser in Zürich #Werd-Hochhaus
 Kloster Werd, Konvent der Franziskaner
 Papierwerd, Flussinsel in der Limmat

in Österreich:
 das Obere Werd im 9. Wiener Gemeindebezirk, siehe Rossau (Wien)
 das Untere Werd im 2. Wiener Gemeindebezirk, siehe Leopoldstadt #Der Untere Werd

in anderen Ländern:
 Werd, deutscher Name von Vărd, Ort im Kreis Sibiu, Siebenbürgen
 Grafschaft Werd im Elsass

de Werd ist der Familienname folgender Personen:
 Guido de Werd (* 1948), niederländischer Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Mangold I.  von Werd († 3. November 1053), Adliger, Stifter des Klosters Heilig Kreuz (Donauwörth)

Siehe auch:
 Werder
 Wert
 Werth
 Weerd